Le psaume 108 peut désigner :
 le psaume 108 (107) : psaume 108 selon la numérotation hébraïque, psaume 107 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 109 (108) : psaume 109 selon la numérotation hébraïque, psaume 108 selon la numérotation grecque.